Die Rückkehr des Tanzlehrers (schwedisch Danslärarens återkomst) bezeichnet:
 Die Rückkehr des Tanzlehrers (Roman), einen Roman des Autors Henning Mankell
 Die Rückkehr des Tanzlehrers (Film), deutsch-österreichische Verfilmung des Romans
 Die Rückkehr des Tanzlehrers, schwedische Verfilmung des Romans unter dem Titel Die Rache des Tanzlehrers